Osoby o tym nazwisku:
 Ludmiła Szaramiet – białoruska działaczka społeczna
 Pawieł Szaramiet – białoruski, rosyjski i ukraiński dziennikarz